Каушайте () — фамилия. Известные носители:

 Каушайте, Анета (род. 1970) — литовская баскетболистка, защитник. Чемпионка Европы 1997.
 Каушайте, Юргита (род. 30 ноября 1970, Шяуляй, Литовская ССР, СССР) — литовская баскетболистка, разыгрывающий защитник и форвард. Чемпионка Европы 1997.